La nazionale di pallacanestro italiana Under 15, rappresenta una variante giovanile della nazionale maggiore, ed è rappresentata da una selezione dei migliori giocatori di nazionalità italiana di età non superiore ai 15 anni. In quanto non esista un campionato europeo di categoria, questa variante giovanile disputa solamente incontri amichevoli per preparare gli atleti ai Campionati europei Under-16 che disputeranno l'anno successivo.
L'allenatore è Antonio Bocchino.

Collegamenti esterni 
 

Under 15